Bálint Péter (1892–1967) tanító, iskolaigazgató
Bálint Péter (1911–1998) orvos, fiziológus, az MTA tagja
Bálint Péter (1946–) építész
Bálint Péter (1950–) színművész
Bálint Péter (1958–) író, esszéista

Jegyzetek